Кратер Пецваль () — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь австрийского оптика Йозефа Пецваля (1807—1891) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Ватсон на западе; кратер Липпман на севере-северо-западе; кратер Хаузен на востоке-юго-востоке и кратер Дерфель на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 93,5 км, глубина 2,8 км.

Кратер Пецваль имеет полигональную форму с небольшой впадиной в северной части и выступом в восточной части, умеренно разрушен. Вал сглажен, внутренний склон вала неравномерной ширины, с сглаженными остатками террасовидной структуры в восточной и южной части, в северной части отмечен небольшим кратером. Дно чаши пересеченное, в юго-западной части чаши расположен крупный кратер. Округлый центральный пик несколько смещен к северу от центра чаши.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны